Diivii est une fintech française spécialisée dans le partage de coût d'abonnements numériques.

La société est une plateforme de mise en relation pour du partage de frais d’abonnement. Elle agit dans le cadre d’un statut régi par la Banque de France en partenariat avec la Société Générale. 

L’idée est simple: partager facilement les frais de ses abonnements en mettant en relation les propriétaires d’abonnements avec des co-abonnés.

Historique 

La société Diivii est créée en novembre 2020 par deux frères, Anthony et Tom Chemaly.

Après une levée de fonds réussi auprès de business angels, Diivii obtient le statut d'agent de distributeur de monnaie électronique auprès de l'ACPR.

Le service est présenté au public en mai 2022 sous la forme d'une liste d'attente et se fait connaître grâce avant son lancement l'été de la même année. Ce même mois, Raphael Barriet rejoint la société en tant que CTO et associé.

Le lancement commercial du site à lieu en juin 2022.

En janvier 2023, la start-up annonce avoir dépassé les 60,000 utilisateurs réalisant en moyenne 400€ d'économie par an.

Fonctionnement du site 

Diivii permet de créer une offre de co-abonnement ou d'en rejoindre une pour partager équitablement les mensualités des frais d'abonnements entre co-abonnés.

Le site répertorie plus de 150 plateformes éligibles au co-abonnement.

Notes et références 

Fintech française